Parodi kan som auktorsförkortning betyda:

 Domingo Parodi
 Lorenzo Raimundo Parodi

Robotskapade auktorsförkortningar